Суворово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Боталовской волости.

Расположена в 19 км к северу от районного центра посёлка Кунья, у железной дороги Великие Луки — Торопец (остановочный пункт 285 км).

Численность населения деревни составляет 30 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района